Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2012 war die 21. von der WPA ausgetragene Weltmeisterschaft im 9-Ball-Poolbillard. Sie fand vom 22. bis 29. Juni 2012 zum dritten Mal in Doha in Katar statt. Austragungsort war der al-Sadd Sports Club.

Der Engländer Darren Appleton wurde durch einen 13:12-Sieg im Finale gegen den Chinesen Li Hewen Weltmeister. Es war Appletons zweiter WM-Titel nach 2008 im 10-Ball und sein erster WM-Titel im 9-Ball.

Titelverteidiger war der Japaner Yukio Akakariyama, der in der Runde der letzten 32 gegen den Deutschen Thorsten Hohmann ausschied. Ralf Souquet erreichte als bester Deutscher das Halbfinale, in dem er jedoch gegen Li verlor. Hohmann und Dominic Jentsch erreichten zudem das Achtelfinale.

Insgesamt wurden 276.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Der Weltmeister erhielt davon 40.000 US-Dollar.

Modus 
An dem Turnier nahmen 128 Spieler teil.
In der Vorrunde wurde im Doppel-K.-o.-System gespielt. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen. 64 Spieler qualifizierten sich so für die Finalrunde, in der im K.-o.-System gespielt wurde.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand vom 27. bis 29. Juni statt.

Weblinks 
 WPA World 9-Ball Championship 2012 auf azbilliards.com
 World 9-Ball Championship 2012 auf sixpockets.de

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Doha